Luisa Teresa de Borbón (Aranjuez, 11 de junio de 1824 - Madrid, 27 de diciembre de 1900) fue una infanta de España desde su nacimiento, y duquesa de Sessa por matrimonio. Fue uno de los primeros miembros de la familia real española que se casó fuera del círculo de las monarquías europeas al casarse con el XVI duque de Sessa.

Biografía 
La infanta Luisa Teresa nació en el Palacio Real de Aranjuez en 1824. Era hija del infante Francisco de Paula de Borbón y de su esposa, la princesa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias. Los abuelos de Luisa Teresa eran, por vía paterna, el rey Carlos IV de España y la princesa María Luisa de Parma, y por vía materna el rey Francisco I de las Dos Sicilias y la infanta María Isabel de Borbón, hija a su vez de Carlos IV. El padre de doña Luisa Teresa era por lo tanto tío de su propia esposa.

Teresa se crio a medio camino entre España y Francia debido a que sus padres fueron exiliados en varias ocasiones por intentar influir durante los primeros años de reinado de la reina Isabel II. Estudió en el colegio de Oiseaux en París, y en 1840 volvió de forma definitiva a España, habitando en el Palacio Real de Madrid. Allí trabó una gran amistad con su prima, la reina Isabel II.

Matrimonio 
Gracias a la intervención de su tía, la reina viuda María Cristina, pudo comprometerse en matrimonio con José María Osorio de Moscoso y Carvajal, XVI duque de Sessa, XX conde de Cabra, conde de Altamira y un sinfín de títulos nobiliarios, siendo una de las familias aristócratas más influentes de España. Sin embargo, el marqués se encontraba en un rango inferior al de la infanta, algo inaudito entre miembros de la Casa Real, ya que nunca se había producido un matrimonio morganático. 

En contra de todo precedente, la reina Isabel le concedió un permiso para este enlace, expedido en un real decreto con fecha del 8 de febrero de 1847, por el que conservaba todos sus títulos y privilegios. En la exposición a la reina realizada por el consejo de ministros al presentarle el real decreto, se cita como motivo excepcionales para este permiso, la existencia de tres hermanos varones de la infanta que la precedían en la sucesión (Francisco de Asís, rey consorte; el infante don Enrique, y el infante don Fernando María) y, a pesar del cercano parentesco de la infanta con la reina, ya que eran primas hermanas. Dos días después del citado real decreto, el 10 de febrero, se casaron en el Palacio de Altamira, propiedad del marqués, siendo Isabel II y su esposo Francisco de Asís testigos del enlace. Unos meses después, José María sería designado caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro y galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.

Decadencia y fallecimiento 
Apoyaron a la monarquía tras la Revolución de 1868, mandando ayudas económicas a la destronada Corona haciendo menguar considerablemente sus ingresos e incluso teniendo que vender algunas propiedades, como el Palacio de Altamira, así como el palacio de Villamanrique, en la localidad homónima, además de otras. Esto no evitó que la infanta llevara un alto nivel de vida, viajando de manera asidua entre Madrid, París y Biarritz.

La infanta Luisa Teresa, que mantuvo su título de infanta de España incluso después de casarse, perteneció a la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa; enviudó en 1881 y falleció en Madrid el día 27 de diciembre de 1900, cuando contaba con 76 años. Fue enterrada en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial, en la cuarta cámara sepulcral bajo el siguiente epitafio:

Descendencia 
La pareja tuvo tres hijos:

 Francisco de Asís Osorio de Moscoso y Borbón (Madrid, 16 de diciembre de 1847-ibidem, 18 de enero de 1924), XVII duque de Sessa, XVIII duque de Maqueda, VI duque de Montemar, XI marqués de Águila, XX conde de Trastámara, Grande de España, con sucesión en la Casas ducales de Maqueda-Astorga, Sessa y Montemar y condal de Priego, Nieva, Fuenclara y Trastámara.
Luis María Osorio de Moscoso y Borbón (Madrid, 11 de febrero de 1849-ib., 19 de abril de 1924), XVI marqués de Ayamonte, XXI conde de Cabra, Grande de España; casado, no tuvo descendencia.
 María Cristina Isabel Osorio de Moscoso y Borbón (Ginebra, 26 de mayo de 1850-París, 27 de marzo de 1904), duquesa de Atrisco, marquesa de Leganés, marquesa de Morata de la Vega; casada, con descendencia, en los príncipes-duques de Bauffremont-Courtenay, príncipes de Merode, y príncipes de Polignac.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta doña Luisa Teresa de Borbón.

Órdenes

Reino de España 

 12 de junio de 1824: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Extranjeras 

 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Infantas de España de gracia
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Nacidos en Aranjuez
Fallecidos en Madrid